Нікола Алтоманович (*, бл. 1348 —після 1376) — середньовічний сербський великий жупан у 1364—1373 роках.

Походив з феодального роду Воїновичів. Син Алтомана, великого жупана Хума, та Ратислави (за іншими відомостями Вітослави), доньки Младена, воєводи Требинє. Народився біля 1348 року. 1359 року втратив батька. Його стрйико Воїслав зайняв практично усі володіння Алтомана. 1363 року після раптової смерті Воїслава Нікола розпочав походи для відновлення батьківських земель. Вже 1364 року відвоював Хум, а напркиінці 1367 року переміг Гоїславу, удову Воїслава, зайнявши усі землі Воїновичів. Його зверхність визнав могутній хумський феодал Санко Мілтенович.

1368 року підтримав боснійського князя Санка Мілтеновича у повстанні проти боснійського бана Твртко I, але Санко зазнав поразки і відступив до Дубровника. 1369 року Нікола Алтоманович був оголошений протектором Котора. На початку 1370 ркоу уклав з Твртко I перемир'я, за яким Санко продовжував бути васалом Ніколи.

1370 року він об'єднався з князем Лазарем Хребеляновичем проти співкороля Вукашина Мрнявчевича, також союзникам їм вдалося переконати Стефана Уроша V підтримати їх. У 1369 року протиборчі сили зустрілися у вирішальній битві на Косовому Полі. Втім Лазар Хребелянович вийшов з бою в самому початку бою, а Нікола Алтоманович був розбитий і ледве врятувався. Цим скористався Котор, що визнав сюзеренітет королівства Угорщина. У відповідь Алтоманович напав на місто, також змусивши Дубровник сплатити данину.  Але не зміг завадити Лагарю Хребеляновичу захопити частину своїх володінь разом з важливим місто Рудник. 

1371 року Нікола Алтомановіч остаточно відправився від поразки і заручився підтримкою угорського короля Людовика I Анжу. Вукашин Мрнявчевич в свою чергу зміцнив союзи з родом Балшичів та Дубровницькою республікою. У червні 1371 року Вукашин виступив проти Ніколи, але війні завадила османська загроза. Того ж року Вукашин загинув від османів у битві на річці Мариці. У 1372 році Алтоманович запропонував зустрітися з Лазарем для вирішення непорозумінь, але влаштував тому пастку. Під час сутички Нікола вважав, що вбив Хребеляновича, але той вижив. Втім вдалося відвоювати раніше втрачені землі з Рудником. Невдовзі було вбито Санка Мілтеновича, що перейшов на той час на бік боснійського бана. Все дозволило значно розширити свої володіння. Тепер вони простягалися від Рудника до річки Лім, охоплювала Подриння, Хум з Требинє, сягаючи до Конавле та Драчевиці, сусідніх з Дубровником.

У 1373 році був створений військовий союз проти Ніколи, до якого увійшли боснійський бан Твртко I, Джурадж I Балшич, князь Зети, мачванський бан Міклош I Гараї, Дубровницька республіка і угорський король Людовик I. Того ж року Нікола зазнав поразки, внаслідок чого його володіння були розділені між сербським князем Лазарем Хребеляновичем, Джураджем I Балшичем і Твртко I. Сам Нікола був узятий в полон і засліплений в Ужицькій фортеці 1374 року Стефаном Мусичем зі згоди свого стриєчного брата Лазаря Хребеляновича. 1376 року знову згадується в джерелах з титулом жупан і таким, що торгував з Дубровником. Припускають, що ще був живий у 1395 році.

Примітки

Джерела 
 Bataković, Dušan T., ed. (2005). Histoire du peuple serbe [History of the Serbian People] (in French). Lausanne: L'Age d'Homme.
 Динић, Михаило (1932). О Николи Алтомановићу. Београд: Српска краљевска академија.
 Fine, John Van Antwerp Jr. (1994) [1987]. The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.

Князі Сербії
Насильно осліплені
Скинуті монархи
Воїновичі